Bramley peut désigner :

Patronyme 

 Flora Bramley, (1904-1993), actrice américaine du cinéma muet, une des WAMPAS Baby Stars de la promotion 1928 ;
 Frank Bramley (1857-1915), peintre post-impressionniste britannique ;
 William Bramley (1928-1985), acteur américain.

Toponyme 

 Bramley (Derbyshire), un village dans le Derbyshire en Angleterre ;
 Bramley (Hampshire), un village dans le Hampshire en Angleterre ;
 Bramley (Leeds), une banlieue de Leeds, Yorkshire de l'Ouest en Angleterre ;
 Bramley (Surrey), un village dans le Surrey en Angleterre ;
 Bramley (Yorkshire du Sud), un village dans le Yorkshire du Sud en Angleterre.

Divers 
 Bramley, une variété de pomme.